Оријенте 1. Сексион има више значења:

 Оријенте 1. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Оријенте 1. Сексион, Санто Доминго (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Оријенте 1. Сексион (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику